Појам Сан Мартин може да се односи на:

 Сан Мартин (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Мартин (Салвадор), је град у Салвадору у департману Сан Салвадор
 Хосе де Сан Мартин